Вандерсон Масиэл Соуза Кампос (; 7 октября 1994, Сан-Луис, Бразилия), известный как Вандерсон или Вамберто — бразильский футболист, полузащитник клуба «Интернасьонал».

Биография 
Вандерсон родился 7 октября 1994 года в городе Сан-Луис. В 2002 году, в возрасте восьми лет, он присоединился к молодёжной академии нидерландского «Аякса», за который в то время выступал его отец — Вамберто. В 2009 году, вновь следуя за своим отцом, Вандерсон присоединяется к бельгийскому клубу «Беерсхот». Отыграв за молодёжный состав «Беерсхота», 31 октября 2012 года Вандерсон дебютирует в чемпионате Бельгии по футболу в гостевом поединке против «Серкль Брюгге», завершившегося поражением «Беерсхота» со счётом 1:3.

До конца сезона бразилец отыграл в общей сложности шесть матчей, по окончании сезона его команда вылетела во вторую лигу, а спустя некоторое время была объявлена банкротом. 20 июня 2013 года Вандерсон подписал контракт с клубом «Льерс», расcчитанный на два года, после того как показал хорошую игру на просмотре в команду.

Футболист дебютировал за «Льерс» 27 июля 2013 года в домашнем матче против «Зюлте-Варегема», завершившегося поражением хозяев со счётом 1:2. Свой первый гол в профессиональной карьере Вандерсон забил 23 ноября 2013 года, поразив ворота «Серкль Брюгге». В октябре 2014 года футболист привлёк внимание ряда клубов, таких как «Селтик», «Суонси», «Вест Хэм», КПР, «Сандерленд» и «Астон Вилла», однако, официальных предложений о трансфере от клубов не поступило. Всего за два сезона бразилец отыграл за «Льерс» 57 матчей в чемпионате Бельгии и забил 4 гола.

Летом 2015 года, после такого как «Льерс» опустился в низшую лигу, Вандерсон не появился в предварительной заявке клуба на сезон: несмотря на утверждения представителей «Льерса» о действующем контракте, его отец заявлял, что Вандерсон является свободным агентом, после того как получил разрешение от ФИФА. В июле, после судебных разбирательств, бразилец подписывает контракт с испанским «Хетафе».

Несмотря на заявку Вандерсона в резервную команду «Хетафе B», он проводит предсезонную подготовку с основным составом и забивает гол в товарищеском матче против английского клуба «Порт Вейл». Первый матч за «Хетафе» в чемпионате Испании бразилец сыграл 30 августа 2015 года, заменив на поле Эмилиано Буэндию. Матч закончился домашним поражением «Хетафе» от «Гранады» 1:2. В сезоне 2015/16 Вандерсон отыграл 20 матчей за основной состав испанского клуба.

1 июля 2016 года Вандерсон на правах свободного агента заключил трёхлетний контракт с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург». 3 августа 2016 года забил свой первый гол в Лиге чемпионов УЕФА, поразив ворота албанского «Партизани».

26 июня 2017 года Вандерсон стал игроком «Краснодара», заключив с российским клубом 5-летний контракт сроком до лета 2022 года. В марте 2022 года приостановил контракт и перешёл в бразильский «Интернасьонал». В декабре 2022 года «Краснодар» объявил о продаже Вандерсона в «Интернасьонал».

Личная жизнь 
Вандерсон является сыном футболиста Вамберто, известного по выступлениям за «Стандард» и «Аякс». Старший брат Вандерсона, Данило, также является выпускником академии «Аякса», а также имеет бельгийское гражданство. Данило выступал на позиции полузащитника в турецком «Антальяспоре».

Статистика

Участие в турнирах 

Итого: сыграно матчей: 229. Забито мячей: 22. «Ассистов»: 20.

Достижения

Командные 
  Ред Булл (Зальцбург)
 Чемпион Австрии: 2016/17
 Обладатель Кубка Австрии: 2016/17
  Краснодар
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2018/19,2019/20

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 1 — 2018/19, 2019/20

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Интернасьонал»